Corazzini – cognome italiano
 Eduardo Corazzini – patriota italiano
 Francesco Corazzini – filologo, storico e patriota italiano
 Sergio Corazzini – poeta italiano